Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale Albert Portas 7-5, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (terzo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Carlos Moyá (semifinali)
 Marcelo Ríos (secondo turno)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Albert Costa (Campione)
 Félix Mantilla (terzo turno)

 Albert Portas (semifinali)
 Sergi Bruguera (primo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Jan Siemerink (primo turno)
 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Michael Stich (primo turno)
 Cédric Pioline (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1997